Quefir de llet
 Quefir d'aigua
 Quefir de te o kombutxa